L'edizione 2000-2001 della Lega Nazionale A vide la vittoria finale del Grasshopper Club Zürich.

Classifica finale

Play-off

Ptp indica i punti di partenza

Torneo di promozione/relegazione

Verdetti
   Campione di Svizzera 2000-2001.
  qualificato al terzo turno preliminare della Champions League 2001-2002,  qualificato al secondo turno preliminare.
   qualificato al turno preliminare della Coppa UEFA 2001-2002,  qualificato al primo turno.
   qualificato al primo turno della Coppa Intertoto 2001,  qualificato al secondo turno.
 , ,  e  ammesse alla Lega Nazionale A 2001-2002.

Note

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2000
Calcio nel 2001
2000-2001